Lajos Ágost Károly Frigyes Emil anhalt–kötheni herceg (Köthen, 1802. szeptember 20. – Köthen, 1818. december 16.) Lujza Teodóra Klaudia Amália és Lajos anhalt–kötheni herceg fia. 1812-től haláláig volt Anhalt–Köthen hercege.

Jegyzetek

Források 
 Christian Daniel Beck: Memoria Principis Ludovici Augusti Friderici Aemilii Ascanio-Cothenensis. Leipzig 1818
 Hermann Wäschke: Anhaltische Geschichte.  3 Bde. Köthen: Schulze, 1912-13.

1802-ben született személyek
1818-ban elhunyt személyek
Kötheniek